SD je dvočrkovna kratica, ki lahko označuje:
 Slovensko domobranstvo
 Sicherheitsdienst
 Secure Digital - prenosni pomnilniški medij
 Socialni demokrati
 Strelsko društvo